Nebaliella är ett släkte av kräftdjur.

Nebaliella ingår i familjen Nebaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Nebaliella